Dombrunnen steht für:
Dombrunnen (Augsburg)
Dombrunnen (Göteborg)
Dombrunnen (Merseburg)